Mahunka Imre (1859–1923) bútorgyáros, országgyűlési képviselő
 Mahunka Imre (1887–1965) plébános
 Mahunka Imre (1938–2012) atomfizikus